Blueberry Hill (film), een Vlaamse film uit 1989 van Robbe De Hert
 Blueberry Hill (Fats Domino), een nummer uit 1940 dat vooral bekend is geworden via de vertolking ervan in 1956 door Fats Domino